wystawca (instytucja) – instytucja wystawiająca (tworząca) dokument
 wystawca (właściciel) – właściciel eksponatów na wystawie, eksponent

Zobacz też 
 wydawca
 emitent